Gehri ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gehri (1895–1972), Schweizer Schauspieler 
 Elisabeth Gehri (1917–1977), Schweizer Sängerin (Altistin) 
 Franz Gehri (1882–1960), Schweizer Maler und Graphiker

 Karl Gehri (1850–1922), Schweizer Maler 
 Max Gehri (1847–1909), österreichischer Maler und Krippenschnitzer
 Michael Gehri (* 1957), deutscher Polizeipräsident